De Grand Slam of Darts 2012, ook bekend onder de naam William Hill Grand Slam of Darts vanwege de sponsor William Hill, was de zesde editie van de Grand Slam of Darts, een toernooi waarvoor alle finalisten van "majors" en alle halvefinalisten de vorige WK's van zowel de PDC als de BDO worden uitgenodigd. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 10–18 november 2012 in the Wolverhampton Civic Hall. Phil Taylor was de titelverdediger, maar hij werd al meteen bij de laatste 16 uitgeschakeld door Michael van Gerwen, die vervolgens zou doorstoten tot de finale.

Het toernooi werd gewonnen door Raymond van Barneveld, die daarmee zijn eerste televisietoernooi sinds de Las Vegas Desert Classic in 2007 won.

Knock-outfase

Darts in 2012
Grand Slam of Darts